Der Dublin Challenger 1993 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 9. Oktober  1993 in Dublin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1993 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1993
Tennisturnier in Dublin